Мбугве (Buwe, Kimbugwe, Mbugwe, Mbuwe) — находящийся под угрозой исчезновения язык семьи банту, на котором говорит народ мбугве, проживающий в районе озера Маньяра в округе Бабати области Маньяра в Танзании.

Мбугве изолирован от других языков семьи банту, хотя и граничит с кушитским языком ираку на западе, с языком горова (или диалектом языка ираку) на юге, с масайским языком на востоке и с озером на севере. На его долю приходится около 70 % лексики его родственного языка ранги, также принадлежащего семье банту.

О диалектах ничего неизвестно. Сходство в лексике: 52 % с ланги.

Примечания

Литература 
 Mbugwe1. Dunham, Margaret (depositor); Mous, Maarten (interviewer); Mohamedi, Zephania (speaker); Dunham, Margaret (compiler). 2010. Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale.
 Glottolog 2.2 Resources for Mbugwe. n.a. 2013. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
 Sociolinguistic Survey Among the Rangi People. Bergman, Ted G.; Mbongué, Joseph; Sowers, Rachel; Tooley, Tracy; Stegen, Oliver. 2007. SIL Electronic Survey Reports 2007—004.
 Mbugwe: a language of Tanzania. n.a. 2013. SIL International.
 LINGUIST List Resources for Mbugwe. Anthony Aristar, Director of Linguist List (editor); Helen Aristar-Dry, Director of Linguist List (editor). 2014-05-17. The LINGUIST List (www.linguistlist.org).
 Maarten Mous, A grammatical sketch of Mbugwe : Bantu F34, Tanzania, Köppe, Köln, 2004, 70 p. ISBN 3-89645-048-4
 Maho, Jouni & Bonny Sands. 2002. The languages of Tanzania: a bibliography. (Orientalia et africana gothoburgensia, no 17.) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Pp ix, 428. ISBN 91-7346-454-6
 Dempwolff, Otto. 1915/16. Beiträge zur Kenntnis der Sprachen in Deutsch-Ostafrika. Teil 7: Buwe (Mbugwe). Zeitschrift für Kolonialsprachen, 6, uk.1-27.

Ссылки 
 Мбугве на Ethnologue
 Joshua Project
 Jouni Filip Maho, 2009. New Updated Guthrie List Online 

Языки Танзании
Языки банту